Жестков — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Жестков, Олег Александрович (род. 1987) — российский спортсмен, гребец.